Кондуктивная тугоухость () — это нарушение слуха, при котором затруднено проведение звуковых волн по пути: наружное ухо — барабанная перепонка — слуховые косточки среднего уха — внутреннее ухо.
«К звукопроводящему аппарату относят наружное и среднее ухо, а также пери- и эндолимфатические пространства внутреннего уха, базилярную пластинку и преддверную мембрану улитки» (с.28).
При кондуктивной тугоухости проведение звуковой волны блокируется ещё до того, как она достигнет сенсорно-эпителиальных (волосковых) клеток кортиева органа, связанных с окончаниями слухового нерва.
У одного и того же пациента возможно сочетание кондуктивной (басовой) и нейросенсорной (дискантовой) тугоухости (тугоухость смешанного характера). Встречается и чисто кондуктивная потеря слуха.

Различия между кондуктивной и нейросенсорной тугоухостью 
При выполнении теста (опыта) Вебера звук локализуется в ухо с кондуктивной тугоухостью. тест (опыт) Ринне, в норме показывающий превышение воздушного проведения над костным, при кондуктивной тугоухости обычно отрицательный (в отличие от большинства медицинских тестов, в данном случае «отрицательный» результат соответствует не норме, а патологии! en и показывает превышение костного проведения над воздушным.

 Таблица 1. Сравнение нейросенсорной и кондуктивной тугоухости

Причины кондуктивной тугоухости

Наружное ухо

Обычно 
 Серная пробка (может привести к потере слуха на 30—40 дБ)
 Наружный отит — воспаление ушной раковины и наружного слухового прохода, как правило, вызванное инфекцией (синегнойная палочка, протей, кишечная палочка, стафилококк, микозы)

Редко 
 Инородное тело наружного слухового прохода — вызывает кондуктивную тугоухость лишь при обтурации слухового прохода
 Экзостоз — нарост на кости
 Опухоль наружного слухового прохода
 Врождённая атрезия — отсутствие наружного слухового прохода (отмечается при синдроме Конигсмарка, который наследуется по аутосомно-рецессивному типу)
 Атрезия наружного слухового прохода вследствие травмы

Барабанная перепонка 
  (повреждение) барабанной перепонки  (основные признаки: нарушение слуха, кровотечение из уха)
 Тимпаносклероз (чаще всего — отдалённое осложнение после перенесённого острого среднего отита)
 Втянутая барабанная перепонка, например, при тимпаносклерозе) (подобные дефекты иногда называют  или ретракционными карманами барабанной перепонки)
 В обстоятельствах внезапного возрастания давления внешней среды: при быстром спуске в шахту, крутом снижении самолёта, во время дайвинга, — создаются условия, когда давление в среднем ухе становится гораздо ниже, нежели в наружном. Это вызывает напряжение барабанной перепонки и может привести к внезапной кондуктивной тугоухости (См.: Ear clearing). Применяются различные методы искусственного повышения давления воздуха в носоглотке, например,  восстанавливает давление в среднем ухе и улучшает слуховую функцию.

Среднее ухо 
Скопление серозного экссудата в среднем ухе — самая обычная причина кондуктивной тугоухости, в особенности, у детей.
Главная причина — инфицирование уха; возбудители — бактерии, вирусы, или грибки — чаще всего проникают в слуховую трубу из носоглотки (ринотубарно) или, при травме барабанной перепонки, через наружное слуховое отверстие или обтурация (блокирование) слуховой (евстахиевой) трубы вследствие аллергического процесса либо опухолевого роста. Обтурация слуховой трубы приводит к тому, что давление в среднем ухе становится выше, чем в наружном, что затрудняет подвижность слуховых косточек среднего уха и барабанной перепонки.
Кондуктивная тугоухость может быть следствием деформации или разъединения слуховых косточек.

Обычно 
 Острый средний отит — катаральный или гнойный
 Хронический средний отит — экссудативный (секреторный), адгезивный (с образованием спаек и рубцов), рецидивирующий или гнойный
Средний отит — острое или хроническое воспаление среднего уха — требует обязательного лечения специалистами, поскольку чреват не только развитием тугоухости, но и такими опасными осложнениями, как мастоидит, парез или паралич лицевого нерва, лабиринтит (воспаление внутреннего уха), отогенный менингит, отогенные абсцессы мозга и мозжечка.

Редко 
 Холестеатома — патологическое разрастание эпителия, которое может затруднять функцию слуховых косточек; при отсутствии лечения может привести к кариесу слуховых косточек и их деформации.
 Опухоль среднего уха
 Отосклероз — разрастание костной ткани вокруг основания стремени
 Травма височной кости

Внутреннее ухо

Обычно 
 Тяжёлые формы отосклероза
 Воздействию интенсивного шума
 Непроходимость овального или круглого окна — этот тип тугоухости, как правило, лечится хирургически

Редко 
 Дегисценция переднего полукружного канала — эрозия костного каркаса, которая может приводить к выпячиванию перепончатого отдела канала и во многих случаях сопровождается кондуктивной тугоухостью.

Дегисценция верхнего полукружного канала (феномен третьего окна, перилимфатическая фистула) – частный случай перилимфатической фистулы, вызванный слишком тонкой костной стенкой или её полным отсутствием между лабиринтом и полостью черепа. При этом состоянии громкие звуки и изменение внутричерепного давления приводит к головокружению, причём некоторые пациенты слышат своё сердцебиение или даже движение глаз. Лечение в основном хирургическое.

См. также 
 Гигиена органов слуха
 Лабиринтит
 Наружное ухо
 Нарушение слуха
 Нейросенсорная тугоухость
 Отосклероз
 Слух
 Средний отит
 Среднее ухо
 Ухо

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Заболевания уха
Глухота
Ухо